Laochang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Laochang (socken i Kina, Yunnan), 
 Laochang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar